Petter Granberg (né le  à Gällivare en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière en senior avec le Skellefteå AIK dans l'Elitserien. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au deuxième tour, à la cent seizième place au total par les Maple Leafs de Toronto. Il est sélectionné au troisième tour en  lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le Dinamo Minsk. Le Skellefteå AIK remporte le Trophée Le Mat 2013. Le , il joue son premier match avec les Maple Leafs dans la Ligue nationale de hockey chez les Sénateurs d'Ottawa.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Skellefteå AIK || Elitserien || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Skellefteå AIK || Elitserien || 22|| 0|| 1|| 1|| 6|| 11|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011 || Piteå Hockey || Division 1 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Skellefteå AIK || Elitserien || 38|| 1|| 3|| 4|| 10|| 19|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2011-2012 || IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Skellefteå AIK || Elitserien || 13|| 0|| 0|| 0|| 4|| 13|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
|2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH || 73|| 2|| 5|| 7|| 28|| 14|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 53|| 1|| 14|| 15|| 30|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Admirals de Milwaukee || LAH || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 27 || 0 || 2 || 2 || 13 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH || 50 || 1 || 5 || 6 || 34 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH ||76 ||3 ||11 ||14 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Skellefteå AIK || SHL || 46|| 1|| 6|| 7|| 30|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || Skellefteå AIK || SHL || 52|| 2|| 7|| 9|| 38|| - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Skellefteå AIK || SHL || 46|| 2|| 4|| 6|| 20|| 12 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
| 2021-2022|| Skellefteå AIK || SHL  ||  || 

| 45 || 0 || 2 || 2 || 29 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left| Suède U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| +4|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2012 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 2|| 0||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align=left| Suède || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0|| align="left"|  place

Références 

Naissance en août 1992
Naissance à Gällivare
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Joueur du Skellefteå AIK
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du IF Sundsvall Hockey